Э́ллен Эли́забет Ро (; род. , Остин) — американская актриса кино и телевидения. Наибольшую известность ей принесли роли Кэндис Хупер в фильме «Пункт назначения 5» (2011), Алексы Андерсон в сериале «Царство животных» (2016) и Салли Райд в сериале «Ради всего человечества» (2021).

Биография 
Эллен Элизабет Ро родилась 7 июня 1988 года в городе Остин, штат Техас, США. С 1990 по 2003 год занималась спортивной гимнастикой. В 2006 году переехала в Лос-Анджелес. В 2010 году окончила Университет Южной Калифорнии. Также посещала курсы актёрского мастерства.

Дебютировала на телевидении в 2009 году с эпизодической ролью в сериале «Я не знала, что беременна». В 2011 году сыграла Кэндис Хупер в фильме «Пункт назначения 5». Снималась в эпизодах многих американских телесериалов, среди которых «Холостяк Гари», «Пухлики», «Саутленд», «Мастера секса», «Менталист», «Морская полиция: Спецотдел», «Особо тяжкие преступления», «Папочка», «Морская полиция: Новый Орлеан», «Дедушка поневоле», «Медики Чикаго», «Анатомия страсти» и других. С 2016 году вместе с Джимом Махони сыграла главные роли в веб-сериале «Эй, детка…». В 2016 году получила роль второго плана в сериале TNT «Царство животных».

Также Эллен много снимается в короткометражных фильмах для «Funny or Die».

В 2019 году начала съёмки в фильме «The Uncanny».

В 2021 году сыграла Салли Райд в сериале «Ради всего человечества».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Университета Южной Калифорнии